Де́мичев — русская фамилия. Известные носители:

 Демичев, Алексей Петрович (1943—2015) — российский государственный деятель, депутат Совета Федерации от Калужской области (1994—1996), племянник П. Н. Демичева.
 Демичев, Андрей Витальевич (1957—2000) — российский философ.
 Демичев, Михаил Афанасьевич (1885—1937) — советский военачальник, комдив.
 Демичев, Пётр Нилович (1918—2010) — советский государственный и партийный деятель, секретарь ЦК КПСС (1961—1974), министр культуры СССР (1974—1986).
 Демичева, Раиса Николаевна (1928—1995) — бригадир колхоза «Коммунар» Башкирской АССР, Герой Социалистического Труда (1971), депутат Верховного Совета РСФСР (1975—1980).